Crisogó, cantant grec de finals del segle V aC
 Crisogó, conseller de Filip V de Macedònia
 Luci Corneli Crisogó, llibert de Sul·la